Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Marc-Andrea Hüsler ha sconfitto Juan Pablo Ficovich con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

  Andrej Martin (primo turno)
  Nicolás Jarry (quarti di finale)
  Marc-Andrea Hüsler (campione)
  Ernesto Escobedo (secondo turno)

  Jay Clarke (secondo turno) 
  Tim van Rijthoven (primo turno) 
  Federico Gaio (semifinale) 
  Juan Pablo Ficovich (finale)

Qualificati 

  Nicolás Barrientos (secondo turno)
  Adrián Menéndez Maceiras (quarti di finale)
  Matías Zukas (secondo turno)

  Akira Santillan (primo turno) 
  Elmar Ejupović (primo turno) 
  Shintaro Mochizuki (secondo turno)

Lucky loser 

  Malek Jaziri (primo turno)

Wildcard 

  Rodrigo Pacheco Méndez (primo turno)
  Shang Juncheng (primo turno, ritirato)

  Diego Balderas (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

San Marcos Open Aguascalientes 2022